Pedro der Gerechte oder Pedro der Grausame steht für:

 Peter I. (Portugal) (1320–1367), König von Portugal 
 Peter I. (Kastilien) (1334–1369), König von Kastilien und León